Il singolare del WTA Tour Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jana Novotná ha battuto in finale 7–6, 6–3, 6–2 Mary Pierce.

Teste di serie

  Martina Hingis (quarti di finale)
  Jana Novotná (campionessa)
  Lindsay Davenport (primo turno)
  Amanda Coetzer (primo turno)

 Monica Seles (primo turno) 
 Iva Majoli (quarti di finale) 
 Mary Pierce (finale) 
 Irina Spîrlea (semifinali)

Tabellone 

 NB: Finale si è giocata al meglio dei 5 set

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour Championships 1997